Die Moscow Ladies Open 1995 waren ein Damen-Tennisturnier im Olimpijski in Moskau. Das Teppichplatzturnier war Teil der WTA Tour 1995 und fand vom 18. bis 23. September 1995 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1995
Tennisturnier in Moskau
Olimpijski